Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 16 van 1988 was de 3e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 16 (later overgegaan in het toernooi onder 17), een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 16 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 15 oktober tot en met 30 oktober 1988 in Ecuador werd gespeeld. Brazilië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1989, dat van 10 juni tot en met 24 juni in Schotland werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië, Brazilië en Colombia.

Stadions
De wedstrijden vonden onder andere plaats in Ibarra en een aantal andere steden. Allemaal in Ecuador.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in 1988
Voetbal in Ecuador
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Ecuador